Regno Unito
 Coalville – cittadina del Leicestershire
 Stati Uniti d'America
 Coalville – census-designated-place della Contea di Webster, Iowa
 Coalville – capoluogo della Contea di Summit, Utah
 Sudafrica
 Coalville – città della Municipalità locale di Emalahleni